Баретто — фамилия. Известные носители:

 Баретто, Андреа (род. 1995) — итальянский биатлонист, серебряный призёр Юниорского чемпионата мира 2016 года.

См. также 
 Барретто, Рэй (1929—2006) — американский музыкант-перкуссионист (конгеро) и композитор пуэрто-риканского происхождения.